Левесон-Гоуэр () — английская фамилия. 

Известные носители:

 Левесон-Гоуэр, Гарриет (в девичестве Ка́вендиш; 1785—1862) — британская аристократка.
 Левесон-Гоуэр, Джорджиана (в браке Фуллертон; 1812—1885) —  английская писательница, филантроп и биограф.

См. также 
 Гоуэр